Hipérico é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Hypericum perforatum subsp. angustifolium
 Hypericum perforatum subsp. perforatum